Cryptolaria är ett släkte av nässeldjur. Cryptolaria ingår i familjen Lafoeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Cryptolaria